Slepička může být:

 malá slepice –  samice kurovitých ptáků

příjmení
 Jan Slepička –  český televizní komentátor
 Josef Slepička (* 1915) –  český malíř
 Milan Slepička (* 1939) – český herec a dabér 
 Miroslav Slepička (* 1981) –  český fotbalista

Související články 
 slepice
 slípka